Храм Вознесе́ния Господня — название христианских храмов, освящённых в честь праздника Вознесения Господня.

Обиходные названия: Вознесе́нская це́рковь, Вознесе́нский собор.

Россия

Архангельская область 
 Церковь Вознесения Господня — в Архангельске.
 Церковь Вознесения Господнего на Секирной горе — на Соловецких островах.
 Храм Вознесения Господня на Ворбасе — в Шенкурском районе.

Владимирская область 
 Вознесенская церковь — во Владимире.
 Собор Вознесения Господня — в Муроме.
 Вознесенский храм — в селе Дубёнки Судогодского района.

Волгоградская область 
 Вознесенская церковь — в хуторе Вишняковский.
 Собор Вознесения Господня в Свято-Вознесенском монастыре — в городе Дубовка (утрачен).
 Вознесенская церковь — в селе Завязка (утрачена).

Вологодская область 
 Церковь Вознесения — в Великом Устюге.
 Вознесенская церковь — в Кириллове.

Воронежская область 

 Храм Вознесения Господня — в селе Вознесенка.
 Вознесенская церковь — в селе Избище.
 Церковь Вознесения Господня (Дальняя Полубянка)

Екатеринбург и область 
 Храм Вознесения Господня — в Екатеринбурге.
 Церковь Вознесения Господня — в селе Голубковское Алапаевского района.

Ивановская область 
 Вознесенская церковь — в Иванове (утрачена).
 Храм Вознесения Господня — в Кинешме.
 Вознесенская церковь — в Кинешемском районе.
 Храм Вознесения Господня — в селе Парском Родниковского района.

Курская область 
 Храм Вознесения Господня — в Курске.
 Церковь Вознесения — в Рыльске.

Липецкая область 
 Вознесенский собор — в Липецке (утрачен).
 Вознесенский собор — в Ельце.

Москва и область 
 Вознесенский собор Вознесенского монастыря в Московском Кремле — в Москве (утрачен).
 Храм Вознесения Господня на Гороховом поле — в Москве.
 Церковь Вознесения Господня у Никитских ворот — в Москве.
 Храм Вознесения Господня за Серпуховскими воротами — в Москве.
 Церковь Вознесения в Коломенском — в Москве.
 Церковь Вознесения Господня — в посёлке Большое Руново городского округа Кашира.
 Церковь Вознесения Господня — в деревне Бурцево Наро-Фоминского района.
 Церковь Вознесения Господня — в деревне Еремеево.
 Церковь Вознесения Господня — в Зарайске (утрачен).
 Церковь Вознесения Господня — в Истре (утрачена).
 Церковь Вознесения — в Кашире.
 Церковь Вознесения — в Коломне.
 Церковь Вознесения Христова — в селе Новоникольское Талдомского городского округа.
 Храм Вознесения Господня — в Павловском Посаде.
 Церковь Вознесения Господня — в деревне Раменье Дмитровского городского округа.
 Церковь Вознесения Господня — в деревне Тархово городского округа Клин.
 Собор Вознесения Господня в Вознесенской Давидовой пустыни — в Чеховском районе.
 Церковь Вознесения Господня — в селе Теряево.
 Церковь Вознесения Господня в Перемилове — в городе Яхрома Дмитровского городского округа.

Нижегородская область 
 Вознесенская церковь — в Нижнем Новгороде.
 Вознесенский собор — в Семёнове (утрачен).
 Вознесенская церковь — в селе Стрелка.

Псковская область 
 Церковь Старое Вознесение — в Пскове.
 Храм Вознесения Господня — в Бельском Устье.
 Вознесенский собор — в Великих Луках.

Ростовская область 
 Храм Вознесения Господня — в Ростове-на-Дону.
 Вознесенская церковь — в селе Весело-Вознесенка (утрачена).
 Церковь Вознесения Господня — в селе Круглое Азовского района.
 Церковь Вознесения Господня — в станице Милютинская.
 Вознесенский собор — в Новочеркасске.
 Церковь Вознесения Господня — в хуторе Сусат Семикаракорского района.

Санкт-Петербург и область 
 Церковь Вознесения — в Санкт-Петербурге (утрачен).
 Вознесенская церковь-школа — в Колпино.
 Вознесенский собор — в Пушкине.
 Церковь Вознесения Господня — в посёлке Фёдоровское Тосненского района (утрачена).

Тверская область 
 Вознесенский собор — в Твери.
 Церковь Вознесения Господня — в Калязине.
 Вознесенский собор — в Осташкове.
 Храм Вознесения Господня — во Ржеве.
 Вознесенский храм — в Торопце.
 ‎Храм Вознесения Господня — в селе Баранец Торопецкого района (утрачен).
 Вознесенский собор Оршина монастыря — в деревне Орша.

Тульская область 
 Вознесенский храм — в Туле.
 Церковь Вознесения Господня — в Белёве (утрачена).

Челябинская область 
 Церковь Вознесения Господня — в Каслях.
 Свято-Вознесенский собор — в Магнитогорске.

Ярославская область 
 Церковь Вознесения Господня — в Ярославле.
 Церковь Вознесения Господня на Волге — в Ярославле.
 Церковь Вознесения Господня в валах — в Ростове.

Другие 
 Вознесенский собор — в Алагире.
 Церковь Вознесения Господня — в селе Великий Бор Брянской области.
 Вознесенский собор — в Геленджике.
 Вознесенский собор — в Йошкар-Оле.
 Кирха Вознесения Христа — в Калининградской области.
 Церковь Вознесения Господня — в Каринке.
 Церковь Вознесения Господня на Дебре — в Костроме.
 Вознесенский храм — в Красноперекопске.
 Вознесенский собор — в Кузнецке Пензенской области.
 Вознесенский собор — в Набережных Челнах.
 Вознесенский собор — в Новоселенгинске.
 Вознесенский собор — в Новосибирске.
 Вознесенско-Феодосиевская церковь — в Перми.
 Храм Вознесения Господня — в посёлке Пржевальское Смоленской области.
 Вознесенский собор — в Самаре.
 Храм Вознесения Господня — в городе Скопин Рязанской области.
 Вознесенский храм — в Старом Осколе Белгородской области.
 Вознесенско-Георгиевская церковь — в Тюмени.
 Храм Вознесения Господня — в Улан-Удэ.
 Спасо-Вознесенский собор — в Ульяновске.
 Вознесенский собор — в Ульяновске (утрачен).
 Вознесенская церковь — в Уфе (утрачена).
 Вознесенская церковь — в Чутыре.

Белоруссия 
 Храм Вознесения Господня — в городе Горки.
 Храм Вознесения Господня — в Ждановичах.
 Вознесенская церковь — в городе Столин.

Греция 
 Собор Вознесения Господня в монастыре Эсфигмен — на Афоне.

Израиль 
 Спасо-Вознесенский собор Елеонского монастыря — в Иерусалиме.
 Церковь Вознесения — в Иерусалиме.

Казахстан 
 Вознесенский собор — в Алма-Ате.

Латвия 
 Вознесенская церковь — в Риге.
 Вознесенская церковь — в Тилже.

ЛНР 
 Вознесенский мужской монастырь Славяносербского района села Хорошее. 
 Вознесенский собор — в Александровске.

Польша 
 Церковь Вознесения Господня — в селе Гладышув Малопольского воеводства.

Румыния 
 Вознесенский собор — в Тыргу-Муреше.
 Собор Вознесения Господня — в Сату-Маре.

Сербия 
 Вознесенская церковь — в Белграде.
 Вознесенский собор — во Вршаце.
 Вознесенская церковь — в селе Гребенац в Воеводине.
 Вознесенский собор монастыря Жича — в Рашском округе.
 Вознесенская церковь — в городе Суботице в Воеводине.

США 
 Церковь Вознесения Господня — в Уналашке.

Таиланд 
 Храм Вознесения Господня — на острове Самуй.

Украина 
 Свято-Вознесенский собор — в Белгороде-Днестровском.
 Вознесенский храм (Винница) — в Виннице (утрачен).
 Вознесенская церковь — в селе Вознесенское Черниговской области.
 Вознесенская церковь — в селе Волица-Деревлянская Львовской области.
 Вознесенский храм — в Золочеве Харьковской области.
 Вознесенский собор — в Изюме.
 Вознесенский собор Флоровского монастыря — в Киеве.
 Вознесенская церковь — в Киеве.
 Вознесенская церковь — в Коропе Черниговской области.
 Вознесенская церковь — в селе Лукашовка Черниговской области.
 Храм Вознесения Господня — в селе Лукьяновка Киевской области.
 Вознесенский храм (Люботин) — в Люботине Харьковской области.
 Вознесенская церковь — в Нежине Черниговской области.
 Вознесенский собор — в Переяславле Киевской области.
 Церковь Вознесения Господня — в селе Ясиня Закарпатской области.

См. также 
 Вознесенский монастырь

Ссылки 
 Список храмов России в честь Вознесения Господня